Plaats in Indonesië
 Teluk Limau (Jebus), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton
 Teluk Limau (Gelumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra